Марини могу да буду:

 Марини (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Марини (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Марини (Изернија)
 Марини (Напуљ)
 Марини (Падова)
 Марини (Торино)
 Марини (Виченца)